Pedro Alexandre da Silva da Costa, (São Sebastião da Pedreira, 18 de Dezembro de 1978), mais conhecido como Pedro Costa, é um jogador português de futsal. Atualmente, joga pela equipa do Sport Clube União Torreense

Títulos

Clubes

Sporting CP 
 Liga Portuguesa de Futsal (1): 2000-01
 Supertaça de Futsal (1): 2001

Benfica 
 UEFA Futsal Cup (1): 2009-10
 Liga Portuguesa de Futsal (5): 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09
 Taça de Portugal de Futsal (4): 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09
 Supertaça de Futsal (5): 2003, 2004, 2007, 2008, 2010

Nagoya Oceans 
 AFC Futsal Club Championship (1): 2011-12
 F. League (2): 2010-11, 2011-12

Ligações externas 
 

Nascidos em 1978
Jogadores de futsal de Portugal
Jogadores de futsal do Sporting Clube de Portugal